Paradise Lost — собирательный термин для музыкальных альбомов с таким же названием:
 Paradise Lost — студийный альбом Paradise Lost 2005 года.
 Paradise Lost — студийный альбом Symphony X 2007 года.